Музе́й М. А. Шолохова — музеи, посвящённый жизни и деятельности писателя Михаила Александровича Шолохова.

Музеи 

 Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова — в Ростовской области России.	
 Мемориальный музей М. А. Шолохова в Западном Казахстане — в  селе Дарьинское Западно-Казахстанской области Казахстана, в 30 км от Уральска.